Ел Вијехо дел Мар има више значења:

 Ел Вијехо дел Мар (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Вијехо дел Мар (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику